Glaisdale steht für:

 Glaisdale (North Yorkshire), Stadt in der Grafschaft North Yorkshire, England, Vereinigtes Königreich
 Glaisdale (L44), Geleitzerstörer der norwegischen Exilmarine